По́ульсен () — поширене данське прізвище, означає «син Поуля» (данський варіант імені Павло). У Данії та Норвегії також поширене схоже прізвище Паульсен ().

Відомі люди:

 Андреас Поульсен (;  1999) — данський футболіст, захисник.
 Аннетте Поульсен (;  1969) — данська плавчиня, учасниця Олімпійських ігор 1988, 1992 років.
 Вальдемар Поульсен (; 1869—1942) — данський інженер, розробник першого приладу для магнітного запису звуку.
  (;  1975) — данський автогонщик.
 Крістіан Поульсен (;  1980) — данський футболіст, півзахисник збірної Данії.
 Міккель Поульсен (;  1984) — данський керлінгіст, багаторазовий призер чемпіонатів Європи з керлінгу.
 Рене Поульсен (;  1988) — данський веслувальник, олімпійський медаліст (2008).
 Симон Поульсен (;  1984) — данський футболіст, півзахисник збірної Данії.
 Сорен Папе Поульсен (;  1971) — данський політик, член Консервативної народної партії, міністр юстиції Данії з 2016 року.
 Флемінг Поульсен (;  1966) — данський футболіст.
 Юссуф Поульсен (;  1994) — данський футболіст, нападник
 Якоб Поульсен (;  1983) — данський футболіст, півзахисник збірної Данії.
  (;  1946) — данський футбольний тренер.

Див. також 
 Паульсен